Это список телевизионных компаний, обеспечивающих трансляции матчей Лиги Европы УЕФА''' — второго по значимости турнира для европейских футбольных клубов входящих в УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций), после Лиги чемпионов УЕФА. Лига Европы УЕФА привлекает обширную телевизионную аудиторию, не только в Европе, но и во всем мире.

Формат телетрансляций 
Ранее трансляция матчей Лиги Европы УЕФА проводились в 19:00 по центральноевропейскому времени, а позднее стартовое время матча стало начинаться в 21:05. Пакеты телетрансляций начинают продаваться с группового этапа турнира.

Телеканалы

Европа

Мир

Вещание 2012/15

Примечания

Ссылки 
 
 

Телетрансляции